

Cucina 
 Mate o Matè – infusione preparata con le foglie di erba Mate
 Mate de coca – infuso a base di foglie di coca

Mitologia 
 Laima o Laimes māte – dea baltica

Persone 
 Andrew "Andy" Mate, all'anagrafe András Máté – calciatore ungherese naturalizzato statunitense
 Elvio Matè – allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore italiano
 Gabor Maté (1944) – medico ungherese naturalizzato canadese
 Gábor Máté (1955) – attore e regista ungherese
 Gábor Máté (1979) – discobolo ungherese
 Illja Fedorovyč Mate – lottatore ucraino
 Luis Ángel Maté – ciclista su strada spagnolo
 Oier Sanjurjo Maté – calciatore spagnolo
 Rudolph Maté – regista polacco naturalizzato statunitense
 Simão Mate (1988) – calciatore mozambicano

Tecnologia 
 Mate – linea di smartphone Huawei
 MATE – desktop environment, fork di GNOME 2

Altro 
 Mate – sinonimo di "madre", genitore di sesso femminile, femmina genitrice di un figlio
 Mate o Matè (Ilex paraguariensis) – pianta da cui si trae l'omonima bevanda
 Máté – nome maschile ungherese
 Mate – nome maschile croato, ipocoristico di Matej o Matija
 Hoyito, noto anche come Mate – gioco tradizionale della Repubblica Dominicana

Altri progetti